Марія Одете Бріто ді Міранда (;  29 травня 1959, Ріо-де-Жанейро, Бразилія), більше відома як Гретчен () — бразильська співачка, актриса і телеведуча. Гретчен є однією з найпопулярніших і впізнаваних особистостей Бразилії, в її репертуар входить значна кількість різноманітних композицій і популярних хітів. За визнанням багатьох артистів, Гретчен справила великий вплив на їх творчість.

Дискографія 
 My Name Is Gretchen (1979)
 You and Me (1981)
 Lonely (1982)
 Gretchen (1983)
 Latino Americana (1987)
 Gypsy (1988)
 Cheiro & Chamego (1991)
 Vem Me Ver (1993)
 Sexy Charme Dance (1995)
 Jesus Dance (1996)
 A Nova Gretchen (1997)
 La Pasión (2000)
 Me Deixa Louca (2001)
 De Conga A Coração — Gretchen Canta Dorgival Dantas (2009)
 Rody e Gretchen (2016)

Фільмографія

Телебачення

Фільми

Інтернет

Примітки

Посилання 

Бразильські співаки
Бразильські емігранти до Монако